Дубо́вая  Ро́ща — топоним:

Населённые пункты 
 Дубовая Роща — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Дубовая Роща — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Дубовая Роща — посёлок в Раменском районе Московской области.
 Дубовая Роща — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Дубовая Роща — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Дубовая Роща — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Дубовая Роща — посёлок в Александровском районе Ставропольского края.

Улицы 
Россия

 Дубовая Роща — улица в Москве.
 Дубовая Роща — улица в Орле.

Украина
 Дубовая Роща — улица в Одессе.

См. также 
 Дубовая
 Дубовая роща
 Дубовый Гай
 Оук-Гроув